Nousiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eetu Nousiainen (né en 1997), sauteur à ski finlandais
 (né en 1945), acteur finlandais
Inka Nousiainen (née en 1976), écrivaine finlandaise
Mikko Nousiainen (né en 1975), acteur finlandais
Mona-Liisa Nousiainen (1983-2019), fondeuse finlandaise en sprint
Ville Nousiainen (né en 1983), fondeur finlandais

Toponyme

Nousiainen, municipalité de la Finlande-Propre

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois